Białków ist der Name von Orten in Polen

 Białków (Cybinka), Dorf in der Gmina Cybinka im Powiat Słubice in der Woiwodschaft Lebus, historisch Balkow, Neumark
 Białków (Lubsko), Dorf in der Gmina Lubsko im Powiat Żary in der Woiwodschaft Lebus, historisch Belkau, Kreis Sorau, Niederlausitz

 Białków (Miękinia), Dorf in der Gmina Miękinia im Powiat Średzki in der Woiwodschaft Niederschlesien, historisch Belkau
 Białków (Wińsko), Dorf in der Gmina Wińsko im Powiat Wołowski in der Woiwodschaft Niederschlesien

 Białków (Grodowice), Ortsteil von Grodowice in der Gmina Bejsce im Powiat Kazimierski in der Woiwodschaft Heiligkreuz